Polska Liga Koszykówki 1965/1966 – 32. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Śląsk Wrocław, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1964/1965. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Korona Kraków i Lublinianka Lublin.

Czołówka strzelców 
 Mieczysław Łopatka (Śląsk Wrocław) - 634
 Bohdan Likszo (Wisła Kraków) - 509
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 456
 Jan Jargiełło (Start Lublin) - 421
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 413
 Janusz Wichowski (Legia Warszawa) - 409
 Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 398
 Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 389
 Wiesław Langiewicz (Wisła Kraków) - 378
 Kargul (ŁKS Łódź) - 361

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1965/1966

Polska Liga Koszykówki
1965 w koszykówce
1966 w koszykówce
1965 w polskim sporcie
1966 w polskim sporcie